Демидівська волость — адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Росії в XIX— першій чверті XX століття:
 Демидівська волость — Полтавського повіту Полтавської губернії;
 Демидівська волость — Тираспольського повіту Херсонської губернії.